Држич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Држич, Джоре (1461—1501) — хорватский гуманистический поэт и драматург
 Држич, Марин (итальянское имя Марино Дарса; 1508—1567) — хорватский (Дубровницкая республика) драматург и поэт, представитель далматинского Возрождения XVI века.